Jakober ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Jakober (* 1930), britischer Bildhauer und Objektkünstler
 Ernst Jakober (* 1953), Schweizer Schwyzerörgelispieler, ehemaliger Kapellmeister und Musikproduzent
 Magdalena Jakober (* 1993), österreichische Fußballspielerin
 Melchior Jakober (1851–1924), Schweizer Skifabrikant
 Peter Jakober (* 1977), österreichischer Komponist